Subatlàntic (geografia). Territoris de l'Europa Occidental que presenten un caràcter atlàntic atenuat.
 Subatlàntic (planta). Dit de les plantes atlàntiques que ultrapassen els límits de la província atlàntica.
 Subatlàntic (període). Període comprès dins el Quaternari.